Katzenklinge heißen bachdurchflossenen Schluchten, sogenannte Klingen:

 Katzenklinge (Davidsbach), linke Oberlaufklinge des Davidsbachs (zum Wohnbach, zur Tauber) bei Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Katzenklinge (Kocher), Klinge mit linkem Bach zum Kocher in Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Katzenklinge (Morre), linke Bachklinge zur Morre (Billbach) nach Hettigenbeuern, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenklinge (Roggelshäuser Bach), rechte Bachklinge zum Roggelshäuser Bach bei Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Katzenklinge (Rohrbach), linker Bachmulde zum Rohrbach (zum Hasbach, zur Elz) nach der Kneipanlage von Lohrbach, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

 Katzenklingenbächle, linker Zufluss der Rechenberger Rot bei Eichenrain, Gemeinde Jagstzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg